Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Melle Van Gemerden che ha battuto in finale Kristof Vliegen 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Wessels (primo turno)
 Ivo Minář (primo turno)
 Kristof Vliegen (finale)
 Julien Benneteau (secondo turno)

 Gilles Simon (secondo turno)
 Tomas Tenconi (primo turno)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2005